La stagione 1964-65 dei Los Angeles Lakers fu la 16ª nella NBA per la franchigia.

I Los Angeles Lakers vinsero la Western Division con un record di 49-31. Nei play-off vinsero la finale di division con i Baltimore Bullets (4-2), perdendo poi la finale NBA con Boston Celtics (4-1).

Western Division

Roster

Collegamenti esterni 

Stagione 1964-1965 delle squadre di pallacanestro
1964-1965